«Walking in My Shoes» () — песня британской группы Depeche Mode, второй сингл из их восьмого студийного альбома Songs of Faith and Devotion, 28-й в дискографии группы. Вышел 26 апреля 1993 года. Занимал 14-ю строчку в британском национальном сингл-чарте. В американском чарте Modern Rock Tracks песня заняла первое место, превзойдя таким образом достижение предыдущего сингла группы, «I Feel You».

О песне 
Версия «Walking in My Shoes», представленная на сингле, отличается от альбомной несколько изменённым звучанием и сокращённым интро.

Сторону «Б» занимает «My Joy» — ро́ковая песня в духе «I Feel You» и «Halo».

Видеоклип на «Walking in My Shoes» снял режиссёр Антон Корбейн. У клипа есть две версии — оригинальная (присутствующая на DVD-сборниках The Videos 86>98 и The Best of Videos) и подвергнутая цензуре американским MTV (была удалена присутствующая в начале второго куплета вставка, на которой участники группы сидят на табуретах с обнажёнными девушками на коленях).

Канадская рок-группа Finger Eleven сделала кавер-версию песни для своего альбома 2000 года .

Списки композиций 
 Все песни написаны Мартином Гором.

 Британские релизы

 Американские релизы

Переиздания

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Информация о сингле и текст песни на официальном сайте Depeche Mode 
 

Синглы Depeche Mode
Синглы Mute Records
Синглы Sire Records
Синглы Reprise Records
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Песни, спродюсированные Фладом
Видеоклипы Depeche Mode
Видеоклипы, снятые Антоном Корбейном
Песни, написанные Мартином Гором